John Gilbert – esploratore e naturalista britannico (1812-1845)
 John Gilbert – attore statunitense (1899-1936)
 John Gilbert – montatore cinematografico neozelandese